Hochberg ist der Name folgender

Orte in Deutschland:
 Hochberg (Bad Saulgau), Ortsteil der Stadt Bad Saulgau, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Hochberg (Bingen), Ortsteil der Gemeinde Bingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Hochberg (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hochberg (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hochberg (Maierhöfen), Ortsteil der Gemeinde Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Hochberg (Pleystein), Ortsteil der Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hochberg (Remseck), Ortsteil der Stadt Remseck am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Hochberg (Scheidegg), Ortsteil des Marktes Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Hochberg (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hochberg (Zwiefalten), Ortsteil der Gemeinde Zwiefalten, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Burgstall Hochberg, abgegangene Burg bei der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern

Orte in Österreich:
 Hochberg (Gemeinde Königsdorf), Ortsteil von Königsdorf (Burgenland), Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Hochberg (Gemeinde Oberdorf), Ortsteil von Oberdorf im Burgenland, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Hochberg (Gemeinde Sankt Michael), Ortsteil von Sankt Michael im Burgenland, Bezirk Güssing, Burgenland
 Hochberg (Gemeinde Nußdorf), Ortschaft von Nußdorf am Haunsberg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Hochberg (Gemeinde Rauris), Weiler in der Gemeinde Rauris, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Orte, historisch:
 Hochberg, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wysoka Góra (Srokowo), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Hochberg, bis 1940 Wyschehor, seit 1945:Vyšehoří, Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien (1940–1945)

Berge: 
 Hochberg oder Farrenaubühel (1287 m), in den Oberösterreichischen Voralpen, Haus- und Schiberg von Grünau im Almtal
 Hochberg (Allgäuer Alpen) (1069 m), am Bodensee bei Eichenberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg, Österreich
 Hochberg (Lechquellengebirge) (2324 m), südwestlich von Schröcken, Bezirk Bregenz, Vorarlberg, Österreich
 Hochberg (Rauchenberg) (1221 m), in der Rauchenbergkette, Kocheler Berge, Bayern
 Hochberg (Bayerischer Wald, Sankt Englmar) (1025 m), im Bayerischen Wald nahe Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hochberg (Schwäbische Alb) (1008,9 m), dritthöchster Berg der Schwäbischen Alb zwischen Deilingen und Wehingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Hochberg (Tailfingen) oder Burg (975,7 m), in der Schwäbischen Alb zwischen Onstmettingen und Tailfingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Hochberg (Bayerischer Wald, Bayerisch Eisenstein) (943,4 m), im Bayerischen Wald bei Bayerisch Eisenstein, Landkreis Regen, Bayern
 Hochberg (Bayerischer Wald, Lalling) (802,7 m), im Bayerischen Wald bei Durchfurtherschuß (Lalling) Landkreis Regen, Bayern
 Hochberg (Chiemgau) (775,6 m), im Chiemgau bei Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hochberg (Bayerischer Wald, Grafling) (755 m), im Bayerischen Wald bei Bergern (Grafling), Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hochberg (Bayerischer Wald, Bischofsmais) (751,2 m), im Bayerischen Wald bei Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern
 Hochberg (Bayerischer Wald, Kirchberg) (680 m), im Bayerischen Wald bei Unternaglbach (Kirchberg im Wald) Landkreis Regen, Bayern
 Hochberg (Bad Saulgau, Berg) (675,7 m) oder Schlossberg, bei Hochberg (Bad Saulgau), Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Hochberg (Bayerischer Wald, Konzell) (665,0 m), im Bayerischen Wald bei Kleinmenhaupten (Konzell), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hochberg (Reichenstein) (662,5 m) in Reichenstein (Lauterach), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Hochberg (Heidenheimer Alb) (648,1 m), bei Heidenheim an der Brenz, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Hochberg (Haardt) (635,3 m), im Pfälzerwald bei Sankt Martin (Pfalz), Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Hochberg (Fränkische Alb, Pommelsbrunn) (619,3 m), in der Fränkischen Alb bei Mittelburg (Pommelsbrunn), Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Hochberg (Bayerischer Wald, Fürstenstein) (596,4 m), im Bayerischen Wald bei Lehen (Fürstenstein), Landkreis Passau, Bayern
 Hochberg (Bayerischer Wald, Miltach) (587 m), im Bayerischen Wald bei Anzenberg (Miltach), Landkreis Cham, Bayern
 Hochberg (Fränkische Alb, Hirschbach) (580 m), in der Fränkischen Alb bei Ratzenhof (Hirschbach (Oberpfalz)), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hochberg (Bayerischer Wald, Falkenstein) (572,9 m), im Bayerischen Wald bei Litzelsdorf (Falkenstein (Oberpfalz)), Landkreis Cham, Bayern
 Hochberg (Bayerischer Wald, Rattenberg) (555,6 m), im Bayerischen Wald bei Baumgarten (Rattenberg (Niederbayern)), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hochberg (Bayerischer Wald, Chamerau) (554 m), im Bayerischen Wald bei Meinzing (Chamerau), Landkreis Cham, Bayern
 Hochberg (Bayerischer Wald, Prackenbach) (532 m), im Bayerischen Wald bei Voggenzell (Prackenbach), Landkreis Regen, Bayern
 Hochberg (Bayerischer Wald, Nittenau) (464 m), im Bayerischen Wald bei Eschlbach (Nittenau), Landkreis Schwandorf, Bayern
 Hochberg (Wasgau) (420,9 m), im Pfälzerwald bei Dahn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Hochberg (Kaiserstuhl) (288,7 m), im Kaiserstuhl zwischen Jechtingen und Leiselheim (Sasbach am Kaiserstuhl), Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Natur- und Landschaftsschutzgebiete:
 Hochberg (Naturschutzgebiet, Landkreis Emmendingen), auf dem Hochberg zwischen Jechtingen und Leiselheim (Sasbach am Kaiserstuhl), Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Hochberg (Naturschutzgebiet, Zollernalbkreis), auf dem Hochberg zwischen Onstmettingen und Tailfingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Hochberg (Landschaftsschutzgebiet), bei Rauher Kapf (Schönaich), Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Adelsgeschlechter:
 Hochberg (Adelsgeschlecht), ein früher vor allem in Schlesien ansässiges Adelsgeschlecht

Personen:
 Alexander Hochberg (1905–1984), polnisch-deutscher Adeliger und Offizier
 Bolko von Hochberg, Hans Heinrich XIV. (1843–1926), deutscher Diplomat, Intendant und Komponist
 Dawid Hochberg (1925–1943), polnischer Widerstandskämpfer
 Elisabeth von Montfort-Bregenz (um 1450), Markgräfin von Hochberg (Hachberg), Frau zu Bregenz
 Eric Hochberg (F. G. Hochberg, * 1941), US-amerikanischer Zoologe

 Hermann von Hochberg (1813–1884), preußischer Landrat
 Julian Hochberg (1923–2022), US-amerikanischer Wahrnehmungspsychologe
 Luise Karoline von Hochberg, Luise Karoline Geyer von Geyersberg (1768–1820), Reichsgräfin von Hochberg, Ehefrau Karl Friedrichs von Baden
 Sami Hochberg (1869–1917), russischer zionistischer Publizist, Diplomat und deutscher Geheimagent

Siehe auch:
 Hachberg
 Hoberg
 Hochburg
 Höchberg
 Hohberg (Begriffsklärung)
 Hohenberg
 Hoher Berg